Станисла́в Раи́сович Гали́мов () — российский хоккеист, вратарь. В настоящее время является игроком клуба «Авангард», выступающего в КХЛ.

Карьера 

Воспитанник челябинского хоккея. Начинал играть в «Тракторе-2» (Челябинск) — 22 проведенных матча с 2003 по 2006 года. Выступал за юниорскую сборную России на Кубке Мира в 2005 году. Вместе с Ильей Каблуковым и Михаилом Глуховым участвовал на чемпионате мира среди юниоров в 2006 году (5-ое место). В 2006 перешёл в казанский «Ак Барс». Сезон 2006/07 провел в Высшей Лиге за «Нефтяник» из Альметьевска (19 матчей, 26 пропущенных шайб). В сезоне 2007/08 дебютировал за «Ак Барс» в Суперлиге — 10 игр, 21 пропущенная шайба, 1 голевая передача. Завершал сезон в «Нефтянике» (20 матчей). В составе молодёжной сборной России стал бронзовым призёром Чемпионата Мира в 2008 году (1 матч — победа над сборной Казахстана — 5:4). С 2008 по 2011 года провел 72 матча за «Ак Барс» в КХЛ и в его составе стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В сезоне 2011/12 после двух встреч за «Ак Барс» под руководством Владимира Крикунова 22 ноября был снова отправлен в «Нефтяник», где и завершил сезон 2011/12 с 45 проведенными матчами на стадии четвертьфинала Кубка Братины.

В мае 2014 года сменил «Атлант» на ЦСКА. Подмосковный клуб за него получил компенсацию в размере 100 миллионов рублей. В 8 сезоне КХЛ вернулся в казанский «Ак Барс».

Статистика

Клубная 
И - игры, В - победы, П - поражения, Н/ПО - ничьи, поражения в ОТ, СШМ - шайб в среднем за игру, ОБ - процент отраженных бросков, СМ -матчи на ноль.

Достижения 
 Двукратный обладатель Кубка Гагарина 2009 и 2010
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2008
 Участник матча звёзд КХЛ: 2015
 Чемпион России по хоккею 2014/2015 годов

Примечания

Ссылки 
 Профиль Галимова на сайте «Ак Барса»

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Нефтяник» Альметьевск
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Барс»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Кярпят»
Обладатели Кубка Гагарина